Rauðitindur kan syfta på följande platser:

Island 

 Rauðitindur (bergstopp i Island, lat 65,41, long -13,67), Austurland, 
 Rauðitindur (bergstopp i Island, lat 64,90, long -14,50), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar